Рейс 213 может иметь следующие значения:
 Рейс 213 Bhoja Air
 Рейс 213 Аэрофлота
 7 декабря 1958 года
 18 сентября 1962 года